Arthur Hobrecht – sindaco di Berlino e politico tedesco
 James Hobrecht – architetto e urbanista tedesco
 Max Hobrecht – poeta e politico tedesco